Ріміні — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Ріміні — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.